Wills se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Laurie Wills
 Karen Elizabeth Wills